Ардо () — король вестготов, правил в 714—721 годах. В «Хронике вестготских королей» Ардо упоминается в качестве преемника Агилы II и ему отведён семилетний срок правления. Предположительно, он царствовал в Септимании, довольно поздно занятой арабами. Конец его правления обычно датируют примерно 720/721 годами. Так как Нарбонна была захвачена арабами в 720 году, а Каркассон и Ним даже позже, эти события хорошо согласуются со сведениями списка королей.

Некоторые историки делают из Ардо имя Ардабаст () и отождествляют его с одним из сыновей Витицы. И все же такую произвольную интерпретацию имени, дошедшего до нас в списке королей в форме Ардо, большинство историков отвергает.

Арабские источники называют «Альмунза, Румлуха и Ардебаста» как трех сыновей «последнего из готских королей Андалусии… Витицы… все еще в младенчестве», добавляя, что их мать «приняла регентство и управляла от их имени в Толедо» но что «Родриго ... служащий армий покойного монарха ... прибыл, чтобы основать свою резиденцию в Кордове». «Ардебаст» остался в Кордове и владел «тысячей деревень… в центре страны» и был предком «по прямой линии от графа Абу Саида» и что «их дядя Ардебаст» захватил владения детей «Альмунза» после того, как он умер «в начале правления халифа Хишам ибн Абдул-Малик». Абд ар-Рахман I приказал конфисковать земли у «Ардебаста», но позже назначил его «первым графом мусульманской Испании» и вернул некоторые из его земель. Помимо андалусийского графа Абу Саида аль-Кумиса он был предком ещё и Муавии ибн Лубба.. От брата Ардобаста, Ромулуса, происходит Хафс ибн Альвар. От их ещё одного брата, Сисебута, происходят Графы Коимбры.

Примечания

Ссылки 

 Foundation for Medieval Genealogy Витица

Литература 
 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Правители Европы VIII века
Короли вестготов
Персоналии:Реконкиста
История Испании